Klenovik se poate referi la:

Klenovik, Pernik, un sat în comuna Radomir, regiunea Pernik, Bulgaria
Klenovik, Škocjan, un sat în comuna Škocjan, Slovenia